Nazionale di pallanuoto femminile di Cuba
 Nazionale di pallanuoto maschile di Cuba